Hannah Montana puede referirse a:

Serie de TV 
 Hannah Montana, la serie original de Disney Channel.
 Hannah Montana, álter ego del personaje principal de la serie, Miley Stewart, ambos actuados por la actriz Miley Cyrus.
 Hannah Montana: Temporada 1. Primera temporada de la Serie Original Disney Channel.
 Hannah Montana: Temporada 2. Primera temporada de la Serie Original Disney Channel.
 Hannah Montana: Temporada 3. Primera temporada de la Serie Original Disney Channel.
 Hannah Montana: The Movie (título provisional), adaptación cinematográfica estrenada en cines el 10 de abril de 2009.
 That's So Suite Life of Hannah Montana, el lanzamiento en DVD del episodio especial mixto con las Disney Channel Original Series, Es Tan Raven o Raven, Hannah Montana y Zack y Cody: Gemelos en Acción.
 Wizards on Deck with Hannah Montana, el lanzamiento en DVD del segundo episodio especial mixto con las Disney Channel Original Series, Wizards of Waverly Place, Hannah Montana y Zack y Cody: Gemelos a Bordo.

Música 
 Hannah Montana, la banda sonora de la primera temporada de la serie.
 Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, la banda sonora de la segunda temporada de la serie. También incluye Meet Miley Cyrus, el álbum debut de Miley Cyrus como solista.
 Hannah Montana The Movie, la banda sonora de la película.
 Hannah Montana 3, la banda sonora de la tercera temporada de la serie..

Videojuegos 
 Hannah Montana, un videojuego para el Nintendo DS basado en las series.
 Hannah Montana: Spotlight World Tour, videojuego para wii de Hannah Montana basado en las series.
 Hannah Montana: Music Jam,otro videojuego de Hannah Montana basado en las series.